Cartoon Wars est un épisode en deux parties de la série animée South Park. Pour plus d'informations, consultez:
Cartoon Wars I, pour la première partie.
Cartoon Wars II, pour la seconde partie.

Épisode de South Park, saison 10